Gokyo désigne notamment :
 le village de Gokyo, au Népal ; 
 les lacs Gokyo, au Népal ; 
 le gokyo, un des principes de base de l'aïkido ;
 le go-kyō-no-waza, un ensemble de technique de projection du judo.